Scheg (scheepvaart)
 Bufferzone, ook wel een scheg genoemd
 Groene Scheggen, een aantal natuurgebieden rond Amsterdam die de stad insteken als onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan
 De Scheg, de kunstijsbaan van Deventer